‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Костольна; Костолна

Костолна Вес — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Костольна-Зареч'є — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.
 Костолна-при-Дунаю — село, громада округу Сенець, Братиславський край.